Sigéric, roi des Wisigoths en 415 ;
 Sigeric (?-768), deuxième évêque de Ratisbonne ;
 Sigeric, roi d'Essex de 758 à 798 ;
 Sigéric, archevêque de Cantorbéry de 990 à 994.

Homonymie
Anthroponyme anglo-saxon